Појам  може да се односи на:
Ханон Морепловац,
Ханон I Велики,
Ханон II Велики,
Ханон III Велики,
Ханон (Ханибалов син), картагински генерал у Првом пунском рату
Ханон Старији, картагински генерал у Другом пунском рату
Ханон (Бомилкаров син), картагински генерал у Другом пунском рату
 ханон (језик),